Джети-Огуз (Джеты-Огуз) — киргизский топоним:

 Джеты-Огуз — горное ущелье по южному берегу Иссык-Куля.
 Джети-Огуз — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.
 Джети-Огуз — село в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.